Une mixtape est une compilation de chansons enregistrées dans un ordre spécifique.

Mixtape ou The Mix Tape peut aussi désigner :
 Mixtape, extended play du boys band sud-coréen Stray Kids ;
 The Mix Tape, mixtape du rappeur américain KRS-One ;
 The Mix Tape Before 9/11, mixtape du groupe américain Mobb Deep ;
 The (Mixtape) Odyssey, mixtape du chanteur jamaïcain Sean Paul ;
 De La Mix Tape: Remixes, Rarities and Classics, compilation du groupe américain De La Soul ;
 J:/2017/mixtape, mixtape du boys band sud-coréen 3Racha.